No Brasil
 Santos Futebol Clube, clube de futebol do município de Santos, em São Paulo
 Santos Futebol Clube (Macapá), clube de futebol do município de Macapá, no Amapá
 Social Futebol Clube, clube de futebol do município de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais

 Outros
 Sigla para designar o Super Famicom, versão japonesa do Super Nintendo Entertainment System
 System File Checker, um utilitário do Windows
 Sanfrecce Hiroshima, clube de futebol da cidade de Hiroshima, em Chugoku